И́ос () — остров в Греции, расположен в южной части Эгейского моря. Принадлежит к архипелагу Киклады. Остров расположен примерно на полпути между островами Наксос и Санторини. Длина острова с севера на юг около 18 километров, ширина — около 10 километров. Расстояние от порта Пирей — 107 морских миль. Население острова по переписи 2001 года составляет 1838 человек (значительно сократилось по сравнению с 19 веком, когда на острове жило около 3500 человек). На острове хорошо развит туризм.

Остров знаменит тем, что здесь, по сообщению Геродота и Павсания, умер Гомер.

Достопримечательности 
 Археолого-краеведческий музей в столице Хора (Иос)
 Музей современного искусства в местечке Колицани
 Церковь Святой Ирины близ гавани
 Согласно историческим сведениям, остров Иос - место смерти великого древнегреческого поэта Гомера
 Башня эллинистической эпохи и руины древнего водопровода в местечке Агиа-Феодоти
 Развалины древнего храма в Псафи
 Полуразрушенная венецианская крепость в местности Палэокастро
 руины башни эллинистической эпохи в местности Плакото
 24 июня — день Святого Иоанна Крестителя. В этот день на острове до сих пор сохраняется обычай под названием «Клидонас»: традиционные гадания в сопровождении обрядовых песен и танцев.

Ссылки 
 официальный сайт острова

Киклады
Острова Греции
Острова Эгейского моря
Димы Греции